Чемпіонат світу з водних видів спорту 1994 відбувся в Римі (Італія) від 1 до 11 вересня 1994 року.

Таблиця медалей

Посилання 
 результати з плавання потрібен пароль

 
Чемпіонат світу з водних видів спорту
Чемпіонати світу з водних видів спорту